Ла Планада има више значења:

 Ла Планада, Ел Палмар (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Планада (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Планада (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Планада, Ел Аренал (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Планада (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Планада (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Планада, Лос Карилес (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Планада (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику